Форма DS-2019 () - это контролируемый Государственным департаментом США двухстраничный документ, предоставляющий право на участие в программах международного обмена в США и получение J-1 визы. Также известен под названием «Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status». Наличие этого документа дает разрешение на прохождение интервью в Посольстве США или его Консульском отделе для получения J визы на въезд в Соединенные Штаты .

Этот вид документа может быть предоставлен только после регистрации в системе «SEVIS»(Student and Exchange Visitor Information System). «SEVIS» - это база данных Департамента внутренней безопасности США, разработанная для сбора информации о владельцах F, M и J виз.

Существует форма бланка DS-2019 (OMB APROAVAL №1405-0119 EXPIRES: 02-28-2005).  Каждая форма DS-2019 печатается с уникальным идентификатором, известным как "SEVIS ID number" в верхнем правом углу, который состоит из символа N и цифровых символов(макс. 11 цифровых символов). Например, N0003545123. Под номером - индивидуальный штрих-код.

Иностранные граждане обязаны подписать первую страницу формы, соглашаясь с инструкциями, связанными с участием в программе обмена, которые указаны на второй странице.

Форма DS-2019:
 Идентифицирует участника программы международного обмена;
 Идентифицирует спонсора, назначенного участнику (фамилия, подпись и номер телефона/адрес ответственного сотрудника спонсора);
 Содержит краткое описание вида деятельности участника во время программы;
 Определяет даты начала и конца программы, а также категорию программы обмена;
 Предоставляет общий подсчет финансовых расходов, которые должны быть предоставлены участнику на время программы.

Примечания

Источники
 Официальный сайт Государственного департамента США. DS-2019.

Общество США